Reinhard Hauschild ist der Name folgender Personen:

* Reinhard Hauschild (Offizier) (1921–2005), deutscher Journalist, Schriftsteller und Oberst
 Reinhard Hauschild (Politiker) (* 1949), deutscher Politiker (CDU), Bürgermeister von Dormagen